Charles Kraus ist der Name folgender Personen:

* Charles Kraus (Schauspieler) (um 1865–1931), ungarisch-amerikanischer Schauspieler 
 Charles Kraus (Komiker) (* 1946), US-amerikanischer Komiker, Autor und Zauberkünstler 
 Charles August Kraus (1875–1967), US-amerikanischer Chemiker